Soveria kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Soveria, departementet Haute-Corse i regionen Korsika,

Italien 

 Soveria Simeri, kommun, Kalabrien, Provincia di Catanzaro, 

Robotskapade Frankrikeförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar